«Expect No Mercy» — дев'ятий студійний альбом шотландського гурту «Nazareth».

Композиції 
 Expect No Mercy — 3:27
 Gone Dead Train — 3:44
 Shot Me Down — 3:29
 Revenge is Sweet — 3:04
 Gimme What's Mine — 3:45
 Kentucky Fried Blues — 3:08
 New York Broken Toy — 3:37
 Busted — 3:40
 Place in Your Heart — 3:01
 All the King's Horses — 4:23

Джерела 
 Expect No Mercy  allmusic
 Expect No Mercy  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth